La Flèche Wallonne féminine ist das Frauenradrennen im Rahmen der Straßenradsportveranstaltung La Flèche Wallonne.

Der Wettbewerb wird seit 1998 ausgetragen und wurde 1999 Teil des Weltcups. Nachdem der Weltcup 2016 durch die UCI Women’s WorldTour abgelöst wurde, wurde er Teil dieser Serie.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Eintagesrennen
Straßenradrennen in Belgien
Erstveranstaltung 1998
Frauenradrennen
Sportveranstaltung in Wallonien